Kollafjörður (Faxaflói), fjord in het westen van IJsland
Kollafjörður (Strandasýsla), fjord in het noorden van IJsland
Kollafjørður, dorp en fjord in de Faeröer